Broadway steht für:

 Broadway (Manhattan), Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan
 Broadway (Theater), Theaterviertel am Times Square in New York
 Broadway (Los Angeles), Straße in Downtown Los Angeles
 Broadway (MBTA-Station), U-Bahnhof in Boston
 Broadway (Band), US-amerikanische Rockband (ab 2007)
 Broadway Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Renault Broadway, Automodell, siehe Renault 9/11 #Modellpflege
 Broadway (Schriftart), von Morris Fuller Benton 1927 entworfen

Person:
 Remi Broadway (* 1978), australischer Schauspieler

Broadway ist der Name folgender Orte:
 Broadway (New South Wales), Australien
 Broadway (Nova Scotia), Kanada

Vereinigtes Königreich:
 Broadway (Somerset)
 Broadway (Worcestershire)
 Broadway Tower, Zierbau nahe Broadway, Worcestershire, England

Vereinigte Staaten:
 Broadway (Kentucky)
 Broadway (Missouri)
 Broadway (New Jersey)
 Broadway (North Carolina)
 Broadway (Ohio)
 Broadway (Pennsylvania)
 Broadway (Tennessee)
 Broadway (Texas)
 Broadway (Virginia)
 Broadway (Washington)

Siehe auch: